Ниже представлен список кладбищ города Екатеринбурга.

Существующие 
В ведении городского муниципалитета находится 27 некрополей. 22 из них относятся к категории ограниченных для захоронения, 2 к открытым и 3 к закрытым.

Утраченные

Примечания

Ссылки 
 Кладбища Екатеринбурга

Кладбища Екатеринбурга